Brum – brytyjski serial telewizyjny dla dzieci z 1991 roku
 Brum – miesięcznik muzyczny o tematyce rockowej wydawany w Polsce w latach 90
 Brum – audycja muzyczna, prowadzona kiedyś na antenie Programu III Polskiego Radia
 Przydźwięk (brum) – zakłócenie w obwodach wzmacniaczy akustycznych
 Daniel (Brum) − prawosławny biskup
 Tony de Brum – marszalski polityk